Der DeepTech & Climate Fonds GmbH & Co. KG (DTCF) ist ein Fonds in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG mit Sitz in Bonn. Geschäftsführer der Komplementär-GmbH sind Elisabeth Schrey und Tobias Faupel. Der DTCF investiert in Unternehmen mit Zukunftstechnologien (Deep-Tech). Dazu gehören insbesondere „Unternehmen aus den Bereichen Industry 4.0/IoT, Robotik, KI, Quantencomputing, Blockchain und Prozess-Automatisierung, aber auch auf Unternehmen mit einem technologiebasierten Geschäftsmodell wie zum Beispiel Digital Health, New Energy, Fintech, Smart City und ausgewählte Biotechbereiche.“ Diese müssen ihren Sitz oder eine Betriebsstätte in Deutschland haben.

In den kommenden Jahren ist eine Investitionssumme von einer Milliarde Euro geplant, die aus dem ERP-Sondervermögen sowie dem Zukunftsfonds stammt. Je Unternehmen investiert der DTCF bis zu 30 Millionen Euro. Die Finanzierung der Unternehmen wird gemeinsam mit privaten Investoren erfolgen.

Weblinks 
 Website des DTCF

Einzelnachweise 

Venture-Capital-Gesellschaft
Öffentliches Unternehmen (Deutschland)
Unternehmen (Bonn)
Gronau (Bonn)
Gegründet 2021
Finanzdienstleister (Deutschland)